В парному розряді жіночого тенісного турніру Ameritech Cup 1985,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Джоанн Расселл 6–2, 6–2.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Барбара Поттер /  Шерон Волш (півфінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Ameritech Cup